Когнити́вное искаже́ние — понятие когнитивной науки, означающее систематические отклонения в поведении, восприятии и мышлении, обусловленные субъективными убеждениями (предубеждениями) и стереотипами, социальными, моральными и эмоциональными причинами, сбоями в обработке и анализе информации, а также физическими ограничениями и особенностями строения человеческого мозга. 

Когнитивные искажения возникают на основе дисфункциональных убеждений, внедрённых в когнитивные схемы, и легко обнаруживаются при анализе автоматических мыслей. Люди склонны создавать свою собственную «субъективную социальную реальность», зависимую от их восприятия, и эта субъективная реальность может определять их поведение в социуме. Таким образом, когнитивные искажения могут приводить к аберрации восприятия, неточности суждений, нелогичным интерпретациям или к иррациональности в поведении в широком смысле слова.

Некоторые когнитивные искажения могут способствовать более эффективным действиям личности в конкретных условиях. Кроме того, некоторые когнитивные искажения позволяют быстрее принимать решения в ситуациях, когда скорость принятия решения важнее его точности. Другие когнитивные искажения являются прямым следствием ограниченных возможностей обработки человеком информации либо отсутствия соответствующих психических механизмов (ограниченная рациональность).

Исследования когнитивных искажений имеют большое значение для когнитивной науки, социальной психологии и поведенческой экономики, поскольку позволяют «выделить» психологические процессы, лежащие в основе процессов восприятия и принятия решений. Канеман и Тверски (1996) также утверждают, что изучение когнитивных искажений имеет большое практическое значение, в частности, в медицинской сфере.

Когнитивные искажения могут возникать из-за разных причин, в частности:
 «сбоев» в обработке информации (эвристика);
 «ментального шума»;
 ограниченных возможностей мозга по обработке информации;
 эмоциональных и моральных причин;
 социального влияния.

История изучения 

Понятие когнитивного искажения было введено Амосом Тверски и Даниэлем Канеманом в 1972 году на основе их исследований числовой грамотности людей. Тверски, Канеман и их коллеги продемонстрировали несколько воспроизводимых паттернов поведения, в которых принятие решений людьми отличалось от теории рационального выбора. Тверски и Канеман объяснили эти расхождения в суждениях и принятии решений в категориях эвристики. Эвристика проста в процедурах вычисления, но иногда приводит к «серьёзным и систематическим ошибкам» (Тверски и Канеман, 1974, с. 1125). Например, репрезентативность эвристических решений определяется как склонность к оценке частоты или вероятности события, если оно напоминает типичный случай (Baumeister & Bushman, 2010, с. 141).
Но проведённые эксперименты выявили так называемую «проблему Линды», которая иллюстрирует нерепрезентативность эвристических методов (Тверски и Канеман, 1983). «Проблема Линды» сводится к следующему. Участникам эксперимента дали описание женщины по имени Линда, упоминавшее, что Линда может быть феминисткой, поскольку интересуется вопросами дискриминации и социальной справедливости (см. Тверски и Канеман, 1983). После этого участников опросили, кем скорее они считают Линду — а) кассиром банка или б) кассиром банка и активисткой феминистского движения? Опрошенные чаще давали ответ б). Тверски и Канеман (1983) называют сделанный участниками эксперимента выбор «навязанным заблуждением». О влиянии стереотипов в принятии решений упоминают также Хезелтон и другие исследователи.

С другой стороны, критики работ Канемана и Тверски, в частности немецкий психолог Герд Гигеренцер, утверждают, что не следует считать человеческое мышление насквозь пронизанным иррациональными когнитивными искажениями, скорее следует рассматривать рациональность мышления как адаптивный инструмент, который не всегда подчиняется правилам формальной логики или теории вероятностей. Тем не менее эксперименты, подобные тем, которые выявили «проблему Линды», выросли в исследовательские программы, которые вышли далеко за пределы академической психологии в другие дисциплины, включая медицину и политологию.

Типология когнитивных искажений 

Существуют различные подходы к классификации когнитивных искажений. Существуют как когнитивные искажения, характерные для социальных групп (как, например, психологический феномен поляризации групп), так и проявляющиеся на индивидуальном уровне.

Некоторые когнитивные искажения влияют на принятие решений там, где важное значение имеет желательность вариантов решения (например, заблуждение о невозвратных издержках). Другие, такие как иллюзорная корреляция, влияют на решение о характере причинно-следственных связей. Особый класс когнитивных искажений связан со свойствами памяти, включая такие искажения, как кажущееся постоянство (неправильное воспоминание чьих-либо прошлых позиций и поведения как напоминающих теперешние позиции и поведение).

Некоторые когнитивные искажения отражают мотивацию субъекта, например стремление к положительной самооценке, ведущей к эгоцентрическому искажению, с целью избежания неприятного когнитивного диссонанса. Есть группа когнитивных искажений, связанных с особенностями мозга воспринимать, вспоминать и делать выводы. Эти искажения в англоязычной литературе обозначаются термином «hot cognition» (буквально — «горячее познание», в противоположность «холодному познанию», «cold cognition»).

Поскольку некоторые когнитивные искажения отражают человеческую мотивацию, в частности стремление человека формировать положительное отношение к себе, это объясняет природу многих шаблонов и стереотипов массового сознания (например, иллюзия асимметричной проницательности, эгоистическая погрешность, искажение самовозвеличения). Имеются искажения, связанные с поведением в группах: искажение в пользу своей группы, искажение в оценке гомогенности членов другой группы.

Некоторые когнитивные искажения связаны с особенностями реагирования на определённые стимулы. Экспериментально было показано, что люди, склонные к злоупотреблению алкоголем или употреблению наркотиков, сильнее реагируют на раздражители, связанные с алкоголем или наркотиками. Наиболее распространёнными тестами для измерения этих искажений являются тесты Струпа и .

Психологи полагают, что по крайней мере восемь на первый взгляд не связанных между собой когнитивных искажений могут быть порождены одним и тем же механизмом порождения информации. В статье, опубликованной в 2012 году в , показано, что отклонения в памяти на основе информационных процессов, которые преобразуют объективные факты (наблюдения) в субъективные оценки (решения), могут порождать регрессивный консерватизм, , иллюзию корреляции, иллюзорное превосходство, эффект «хуже, чем в среднем», эффект субаддитивности, завышенные ожидания, сверхуверенность и эффект тяжело-легко.

Практическое значение 
Многие социальные институты современного мира в своей деятельности руководствуются посылом, что люди принимают рациональные решения.
В частности, инвестиционные компании в значительной степени предполагают, что все инвесторы действуют рационально. На практике же инвесторы действуют, опираясь на всевозможные когнитивные искажения (предубеждения, стереотипы эвристики, эмоциональные эффекты и т. д.).

Функционирование судов присяжных предполагает, что присяжные будут рассматривать дело непредвзято и противостоять заблуждениям и эмоциональным порывам. Проведённые психологические эксперименты показывают, что на самом деле это не так.

Когнитивные искажения проявляются в сохранении в общественном сознании суеверий, и они препятствуют распространению научной картины мира, отличающейся от стереотипов массового сознания.

Коррекция когнитивных искажений 
В работах Гигеренцера (1996), Хезелтона и др. (2005) утверждается, что содержание и направление когнитивных искажений можно контролировать. Устранение когнитивных искажений — это методики, которые имеют целью сокращение искажений, стимулируя людей использовать контролируемые процедуры, сопоставимые с автоматизированными (Баумейстер & Бушман, 2010, р. 155). В экспериментах по снижению фундаментальной ошибки атрибуции, когда использовались денежные стимулы и участники были предупреждены, что они будут нести ответственность за свои атрибуции, было отмечено повышение точности атрибуции.

Понятие  включает процедуры модификации когнитивных искажений у здоровых людей, а также относится к сфере психологических (немедикаментозных) терапий для снижения тревоги, депрессии и различных зависимостей, в англоязычной литературе называемой Cognitive Bias Modification Therapy (CBMT), встречается также термин Applied Cognitive Processing Therapies (ACPT). CBMT является динамично развивающимся направлением психотерапии, в котором модификация когнитивных процессов используется для снижения психологического напряжения, депрессии, тревожности и различных зависимостей. Методы CBMT — это психотерапевтические методы, которые применяются с помощью компьютера как при участии психотерапевта, так и без него. Коррекция когнитивных искажений, вызывающих проблемы эмоционального, личностного, социального характера, также является целью когнитивной психотерапии. Коррекция когнитивных искажений опирается на такие концепции, как когнитивная модель тревоги, когнитивная модель внимания и другие достижения когнитивной нейронауки.

См. также 

 Когнитивистика
 Список когнитивных искажений
 Ограниченная рациональность
 Критическое мышление
 Логическая уловка
 Предрассудок
 Синдром самозванца
 Когнитом

Примечания

Литература 
На русском
 Канеман Д. Внимание и усилие / пер. с англ. И. С. Уточкина. — М.: Смысл, 2006. — 288 с. — ISBN 5-89357-215-7, ISBN 0-13-050518-8.
 Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения. — Харьков: Гуманитарный центр, 2005. — 632 с. — ISBN 966-8324-14-5.
На английском
 Eiser, J.R. and Joop van der Pligt (1988) Attitudes and Decisions London: Routledge. ISBN 978-0-415-01112-9
 Fine, Cordelia (2006) A Mind of its Own: How your brain distorts and deceives Cambridge, UK: Icon Books. ISBN 1-84046-678-2
 Gilovich, Thomas (1993). How We Know What Isn’t So: The Fallibility of Human Reason in Everyday Life. New York: The Free Press. ISBN 0-02-911706-2
 Haselton, M.G., Nettle, D. & Andrews, P.W. (2005). The evolution of cognitive bias. In D.M. Buss (Ed.), Handbook of Evolutionary Psychology, (pp. 724—746). Hoboken: Wiley. Full text
 Heuer, Richards J. Jr. (1999) Psychology of Intelligence Analysis. Central Intelligence Agency. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/psych-intel/art5.html
 Kahneman D., Slovic P., and Tversky, A. (Eds.) (1982) Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. New York: Cambridge University Press ISBN 978-0-521-28414-1
 Kahneman, Daniel (2011) Thinking, Fast and Slow. New York: Farrar, Straus and Giroux ISBN 978-0-374-27563-1
 Kida, Thomas (2006) Don’t Believe Everything You Think: The 6 Basic Mistakes We Make in Thinking New York: Prometheus. ISBN 978-1-59102-408-8
 Nisbett, R., and Ross, L. (1980) Human Inference: Strategies and shortcomings of human judgement. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall ISBN 978-0-13-445130-5
 Piatelli-Palmarini, Massimo (1994) Inevitable Illusions: How Mistakes of Reason Rule Our Minds New York: John Wiley & Sons. ISBN 0-471-15962-X
 
 Sutherland, Stuart (2007) Irrationality: The Enemy Within Second Edition (First Edition 1994) Pinter & Martin. ISBN 978-1-905177-07-3
 Tavris, Carol and Elliot Aronson (2007) Mistakes Were Made (But Not by Me): Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions and Hurtful Acts Orlando, Florida: Harcourt Books. ISBN 978-0-15-101098-1

Ссылки 
 The Roots of Consciousness: To Err Is human
 Cognitive bias in the financial arena
 A Visual Study Guide To Cognitive Biases

 
Теория принятия решений